Le  Championnat d'Irlande du Nord de football se déroule en 1930-1931. 

Glentoran FC remporte le championnat. C’est son septième titre national.

Les 14 clubs participants 
 Ards FC
 Bangor FC
 Ballymena United
 Belfast Celtic
 Cliftonville FC
 Coleraine FC
 Derry City FC
 Distillery FC
 Glenavon FC
 Glentoran FC
 Larne FC
 Linfield FC
 Newry Town
 Portadown FC

Classement 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi 
 Championnat d'Irlande du Nord de football de D1

Lien externe 
  Les résultats du championnat nord-irlandais sur rsssf.com

1931
Irlande du Nord
Irlande du Nord